CWC steht für:
 Chemical Weapons Convention (dt. Chemiewaffenkonvention), völkerrechtlicher Vertrag zum Verbot von chemischen Waffen
 Cruiserweight Classic, ein Wrestlingturnier der WWE
 Flughafen Czernowitz (IATA-Code), Flughafen in der Ukraine
 Centurion Air Cargo (ICAO-Code), US-amerikanische Frachtfluggesellschaft

Cwc steht für:
 subtropisches Gebirgsklima nach der Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger, siehe Effektive Klimaklassifikation #Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger

Abkürzung